Вілла́р-д'Аре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний схід від Парижа, 210 км на північ від Марселя, 60 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 289,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллар-д'Арен на сайті французького Національного інституту географії 
 Віллар-д'Арен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-д'Арен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар-д'Арен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар-д'Арен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи